Пораженство — політичні настрої, відповідні бажанням поразки уряду своєї країни у війні.

У західній пресі вживається поняття дефетизму (Défaitisme, від défaite — поразка), що вперше з'явилося під час Першої світової війни у Франції, як докір в систематичному живленні малодушності, свідомості безсилля і безнадійності військових дій у власних рядах. Подібні дії розглядалися урядами як ведення психологічної війни на боці супротивника, що прирівнювалося до зради і жорстоко переслідувалося за допомогою військових трибуналів.

Див. також 
 Зневіра

Посилання 
 

Політична філософія